Mistrzostwa wspólnoty narodów w zapasach

W 1984 roku w australijskim mieście Wollongong powstał „Amatorski Związek Zapasów Wspólnoty Narodów” (Commonwealth Amateur Wrestling Association), po czym postanowiono organizować zawody sportowe na szczeblu mistrzowskim.

Członkowie założyciele to Anglia, Australia, Cypr, Indie, Irlandia Północna, Kanada, Malta, Nigeria, Nowa Zelandia i Szkocja. Pierwszy turniej rozegrano w 1985 roku w Glasgow. Przez pierwsze lata rozgrywano tylko zawody w stylu wolnym, a w 2005 dołączono styl klasyczny. Kobiety rywalizują od 1993 roku.

W październiku 2010 roku związek zmienił nazwę na „Związek Zapasów Wspólnoty Narodów” (Commonwealth Wrestling Association).

Turnieje

Łącznie medale (2017)

Przypisy 

Mistrzostwa Wspólnoty Narodów w Zapasach
Zawody zapaśnicze